Royal Blood (band), Brits rockduo
 Royal Blood (album), een album van de gelijknamige band
 Royal Blood (film), een Amerikaanse stille film uit 1916 met Oliver Hardy
 Royal Blood (computerspel), een computerspel
 Royal Blood (Doctor Who), een novel uit 2015